

Musica
Home for the Holidays – tour dei Dream Theater del 1995

Brani musicali
Home for the Holidays, canzone del 1954, associata comunemente al periodo natalizio

Album musicali

 Home for the Holidays – album di Glen Campbell
 Home for the Holidays – album di Lynn Anderson
 Home for the Holidays – album di Anthony Hamilton del 2014

Cinema
Home for the Holidays, titolo originale del film A casa per le vacanze

Televisione
Home for the Holidays (Deadly Desires), film TV statunitense del genere horror-natalizio del 1972, dello sceneggiatore Joseph Stefano